Barefoot bezeichnet folgende geografische Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barefoot (Kentucky), im Nicholas County
 Barefoot (South Carolina), im Aiken County
 Barefoot (Tennessee), im Macon County
 Barefoot Acres, im Saint Mary’s County, Maryland
 Barefoot Beach, im Collier County, Florida
 Barefoot Park, im Calvert County, Maryland

Sonstiges:
 Barefoot Branch, Fließgewässer im Montague County, Texas
 Barefoot Brook, Fließgewässer im Worcester County, Massachusetts
 Barefoot Creek, Fließgewässer im Idaho County, Idaho
 Barefoot Run, Fließgewässer im Bedford County, Pennsylvania
 Barefoot Lake, See im St. Louis County, Minnesota
 Barefoot Beach State Preserve, Park im Collier County, Florida

Barefoot ist außerdem der Titel eines Films, siehe Barefoot (Film)

Siehe auch:
 Barfoot